Itanhém kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itanhém (ort), Bahia, 
 Itanhém (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar